Montanina ima više značenja:
 Montanina, Ancona
 Montanina, Arezzo
 Montanina, Brescia
 Montanina, Padova